Neuvillette (Aisne)
 Neuvillette (Somme)